Hervé Le Menn (1899-1973), musicien breton ;
 André Le Menn (1934-2010), joueur français de football ;
 Camille Le Menn (1934), cycliste français ;
 Gwennole Le Menn (1938-2009), lexicographe breton ;
 Jacky Le Menn (1941), homme politique français ;
 Gildas Le Menn (1953), coureur cycliste français ;
 Loïc Le Menn (1988), joueur français de rink hockey ;
 Augustin Le Menn, arbitre français de football.